AEZ steht für:
 Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg
 Amper Einkaufs Zentrum, eine Lebensmittel-Einzelhandelsgesellschaft
 Ausstellungs- und Einkaufszentrum, ein früheres Einkaufszentrum in Wien

aez steht für:
 Aeka (ISO-639-3-Code), eine Varietät der Papuasprache Orokaiva

AEZ